Lincoln é o nome de 23 condados dos Estados Unidos:
 Condado de Lincoln (Arkansas)
 Condado de Lincoln (Carolina do Norte)
 Condado de Lincoln (Colorado)
 Condado de Lincoln (Dakota do Sul)
 Condado de Lincoln (Geórgia)
 Condado de Lincoln (Idaho)
 Condado de Lincoln (Kansas)
 Condado de Lincoln (Kentucky)
 Condado de Lincoln (Maine)
 Condado de Lincoln (Minnesota)
 Condado de Lincoln (Mississippi)
 Condado de Lincoln (Missouri)
 Condado de Lincoln (Montana)
 Condado de Lincoln (Nebraska)
 Condado de Lincoln (Nevada)
 Condado de Lincoln (Novo México)
 Condado de Lincoln (Oklahoma)
 Condado de Lincoln (Oregon)
 Condado de Lincoln (Tennessee)
 Condado de Lincoln (Virgínia Ocidental)
 Condado de Lincoln (Washington)
 Condado de Lincoln (Wisconsin)
 Condado de Lincoln (Wyoming)

Desambiguações de topônimos